Gregoretti ist der Familienname folgender Personen:
 Luciano Gregoretti (*?), italienischer Drehbuchautor
 Orsetta Gregoretti (* 1964), italienische Schauspielerin
 Ugo Gregoretti (1930–2019), italienischer Filmregisseur, Schauspieler und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Bruno Gregoretti (CP 312)
 Bruno Gregoretti (CP 920)